Суаки Гранде има више значења:

 Општина Суаки Гранде (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Суаки Гранде (Суаки Гранде, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику